Eble, Eblé oder Éblé ist der Familienname folgender Personen: 

 Burkhard Eble (1799–1839), deutscher Mediziner
 Charles Eblé (1799–1870), französischer General
 Franz Eble (1918–1996), deutscher Autogroßhändler und Handwerkskammerpräsident
 Jean Baptiste Eblé (1758–1812), französischer General 
 Theo Eble (1899–1974), Schweizer Maler und Grafiker 
 Vincent Éblé (* 1957), französischer Politiker (Parti socialiste)